Agripina o Agrippina puede referirse a:

 Agripina (nombre), nombre de mujer.
 Agripina (ópera), una ópera seria en tres actos de Georg Friedrich Händel, con libreto del Cardenal Vincenzo Grimani.
 Agripina de Mineo, virgen y mártir católica.
 Agripina la Mayor, esposa de Germánico y madre del emperador Calígula.
 Agripina la Menor, madre de Nerón
 Agrippina, con la grafía latina, es también el nombre de una ópera de George Frideric Händel.
 (645) Agrippina, un asteroide del cinturón de asteroides.